Пру́ссія (; ) — історичний край у Східній і Центральній Європі.
 Прусські володіння Тевтонського ордену (1224—1525) — частина історичного краю Пруссії, що перебувала під владою Тевтонського ордену.
 Королівська Пруссія (1466—1772) — частина історичного краю Пруссії, що перебувала під владою польської корони.
 Пруссія — у 1525—1947 рр. німецька країна на узбережжі  Балтійського моря.
 Герцогство Пруссія — у 1525—1701 рр. німецьке герцогство на землях держави Тевтонського ордену.
 Королівство Пруссія —  у 1701—1918 рр. німецьке королівство на базі герцогства.
 Східна Пруссія — провінція королівства Пруссія
 Західна Пруссія — провінція королівства Пруссія
 Вільна держава Пруссія — у 1918—1947 рр. федеральний штат Німеччини на базі королівства.
 Бранденбург-Пруссія — у 1618-1701 рр. об'єднана держава маркграфства Бранденбург і герцогства Пруссія.